Бера́н-ле-Форба́к () — упразднённый кантон во Франции, в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Мозель, округ Форбак.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 28484 человека. В 2013 году в составе кантона 13 коммун, суммарная численность населения 27 932 человека (по данным Национального института статистики и экономических исследований Франции). Код INSEE кантона — 57 47. В результате административной реформы кантон упразднён. До марта 2015 года в состав кантона входило 13 коммун, административный центр — коммуна Беран-ле-Форбак.

Коммуны кантона 
До марта 2015 года в составе кантона было 13 коммун:

См. также  
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки  
 Национальный институт статистики 

Упразднённые кантоны департамента Мозель